La première guerre franco-wisigoths (492-496) est une des campagnes de Clovis. Elle opposa ce dernier au roi Wisigoth Alaric.

Contexte 
En 486, la bataille de Soissons permit à Clovis d'écraser les Gallo-Romains poussant leur commandant, Syagrius à se réfugier à la cour d'Alaric.

En 487, à la demande de Clovis, Alaric, lui livra Syagrius, que Clovis executa la même année.

Offensive franque 
En 491, Clovis avait pacifié l’ancien royaume de Syagrius et se tournait vers le royaume Wisigoth.

Il a donc assiégé Nantes qui résista soixante jours.

Durant cette phase, Alaric refusa de livrer bataille à Clovis, le laissant ainsi assiéger Poitiers, Saintes, Bordeaux puis Tours.

Contre-offensive wisigoth 
En 496 après que les Francs aient perdus de nombreux hommes à la victorieuse mais dispendieuse bataille de Tolbiac contre les Alamans, Alaric repris Bordeaux, Saintes, Poitiers et Tours ne laissant à Clovis que Nantes.

Références 

Conflit du Ve siècle
491
496
Campagne de Clovis
Histoire militaire du haut Moyen Âge
Guerre impliquant la France
Guerre impliquant le Royaume Wisigoth